

Patronyme 

 Albion Woodbury Small (1854-1926), sociologue américain ;
 Bertrice Small (1937-2015), romancière américaine;
 Chris Small (1973-), joueur de snooker écossais ;
 Christopher Small (1927-2011), musicien, compositeur, pédagogue et auteur néo-zélandais ;
 Danielle Small (1979-), footballeuse australienne ;
 Edward Small (1891-1977), producteur américain ;
 Greta Small (1995-), skieuse alpine australienne ;
 Heather Small (1965-), chanteuse britannique ;
 Irving Small (1891-1955), joueur américain de hockey sur glace ;
 James Small (1889-1955), botaniste britannique ;
 James Small (1969-2019), joueur sud-africain de rugby à XV ;
 John Kunkel Small (1869-1938), botaniste américain ;
  ;
 Michael Small (1939-2003), compositeur américain ;
 Mike Small (1962-), footballeur britannique ;  
 Millie Small (1947-2020), chanteuse jamaïcaine ; 
 Russell Small (1991-), coureur cycliste jamaïcain ;
 Sami Jo Small (1976-), joueuse canadienne de hockey sur glace ;
 Sharon Small (1967-), actrice écossaise ;
 William Small (1843-1929), artiste britannique ;
 William J. Small (1926-2020), journaliste et dirigeant d'entreprise américain.

Divers 

 CAC Small 90, indice boursier français  opéré par Euronext utilisé à la bourse de Paris
 Damn Small Linux (DSL), distribution GNU/Linux
 It's a Small World, attraction de type croisière scénique célèbre des parcs à thèmes Disney
 Small Axe, label musical français créé en 1999
 Small batch, assemblage de whisky provenant de différents fûts
 Small Business Act (1953), loi américaine
 Small Change (1976), album de Tom Waits
 Small Computer System Interface, standard définissant un bus informatique reliant un ordinateur à des périphériques ou à un autre ordinateur 
 Small Faces, groupe de rock britannique des années 60
 Small Isles, iles à l'ouest de l'Écosse
 Small (journal), revue scientifique spécialisée dans les nanotechnologies
 Small Nuclear Ribonucleoprotein
 Small press, terme américain dans le domaine de la presse écrite
 Small Soldiers, film de 1998
 Small Web Format, format de fichier SWF flash
 Smalltown Boy, premier single du groupe britannique Bronski Beat, sorti le 
 Smalltown Supersound, label de musique indépendant, basé à Oslo
 Windows Small Business Server, famille de serveurs Microsoft préconfigurée 

Homonymie
Patronyme anglais